José María Muñoz y Borbón (París, 21 de diciembre de 1843 - Pau, 17 de septiembre de 1863).

Vida 
Hijo de la reina regente María Cristina de España y de su segundo esposo secreto Agustín Fernando Muñoz y Sánchez, I duque de Riánsares, I marqués de San Agustín y I duque de Montmorot Par de Francia (títuo no reconocido en España).

Fue hecho I conde de Gracia el 29 de febrero de 1848 y I vizconde de la Arboleda el 2 de junio de 1849. Por su temprana edad de fallecimiento no casó ni tuvo descendencia.

Ancestros 

Condes de España
Vizcondes de España
Nobles de Francia del siglo XIX
Linaje Muñoz (casa de Riánsares)
Fallecidos en Pau (Francia)